Rău (nume de familie) poate să se refere la:
 Alexandru Rău - academician, inginer din România
 Alexe Rău - bibliolog din  Republica Moldova
 Aurel Rău - scriitor din România